Een overzicht van het onroerend erfgoed in de stad Ieper. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België. Het onroerend erfgoed van de deelgemeenten van de gemeente Ieper is te vinden op eigen lijsten: Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke en Zuidschote.

Bouwkundg erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Ieper